Клэр Эли́забет Кра́мер-Ки́фли (; 3 сентября 1974, Атланта, Джорджия, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Клэр Элизабет Крамер родилась 3 сентября 1974 года в Атланте (штат Джорджия, США) в семье Терри и Сэнди Крамеров. Будучи рождённой в США, она британско-немецкого происхождения. У Крамер есть младшая сестра — Кэлли Крамер.

Карьера 
В 1997 году Клэр начала сниматься в кино. В 1999 году Крамер переехала в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), где проживает и работает по настоящее время. В 2011 году она также начала карьеру режиссёра и сценариста, а в 2012 году также и карьеру продюсера.

Личная жизнь 
С 29 октября 2005 года Клэр замужем за режиссёром, сценаристом и продюсером Брайаном Р. Киферли (род.1969). У супругов есть четверо детей: две дочери, Гэвин Кэй Киферли (род.04.02.2008) и Ривер Мари Киферли (род.21.02.2010), и два сына — Харт  Мартин Реа Киферли (род. в мае 2012) и Скай ЛинЛи Киферли (род.11.12.2013).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Клэр Крамер
 

Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета